2-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 28 августа по 17 сентября 1881 года в Берлине.

17 участников. Победил Дж. Блэкберн — 14 очков из 16, опередивший И. Цукерторта — 11, Ш. Винавера и М. Чигорина — по 10½ (первое международное выступление Чигорина, добившегося крупного творческого и спортивного успеха).

Побочный турнир (16 участников) выиграл К. Барделебен (присвоено звание мастера).

Таблица турнира

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
1881 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Берлине